Світлик Богдана-Марія Юліанівна (1918—1948) — українська письменниця, вояк УПА, керівник Львівського міського жіночого проводу ОУН.
 Світлик Сергій Михайлович — старший солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.

прізвища